Мамаладзе () — грузинская фамилия. Известные носители:

 Мамаладзе, Виктор Сергеевич (1902—1950) — советский инженер-энергетик, строитель электростанций, изобретатель.
 Мамаладзе, Леван Легович (род. 1968) — грузинской политический деятель.
 Мамаладзе, Леонид Сардионович (1910—1982) — советский художник кино, заслуженный деятель искусств Грузинской ССР, лауреат Сталинской премии первой степени.
 Мамаладзе, Теймураз Георгиевич (1934—1999) — советский журналист, помощник Эдуарда Шеварднадзе.

 Мамаладзе, Екатерина Мерабовна (род. 1960) — грузинская популярная певица, дочь Нани Брегвадзе.